Markstein steht für:
 Grenzstein, ein Vermessungszeichen

Markstein ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Markstein (Berkoth), ein Weiler der Ortsgemeinde Berkoth im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Markstein (Gemeinde Feldkirchen), slowenisch Mejnik, Ortschaft in der Katastralgemeinde Sittich von Feldkirchen in Kärnten
 Markstein (Gemeinde Gaming), Streusiedlung von Gaming, Niederösterreich
 Markstein (Gemeinde Wolfsbach), Ortsteil von Wolfsbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Le Markstein, Wintersportort in den Vogesen, Frankreich
 Hoher Markstein, Berg bei Vaihingen an der Enz, Namensgeber des Marksteintunnels

Markstein ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Markstein (1929–2013), österreichische Slawistin, Übersetzerin und Autorin
 Elisabeth Markstein (Sängerin) (* 1977), deutsche Sängerin, Schauspielerin und Musicaldarstellerin
 G. H. Markstein, Chemiker, Namensgeber der Markstein-Zahl	
 Heinz Markstein (1924–2008), österreichischer Journalist und Schriftsteller
Lily Markstein (1910–1985), ungarische Musikerin und Holocaustüberlebende, siehe Lily Máthé (Künstlername)

Siehe auch:
 Marksteiner
 Meilenstein